

Mythologie 
 Jupiter (mythologie), een figuur uit de Romeinse mythologie

Sterrenkunde en ruimtevaart 
 Jupiter (planeet), een van de planeten binnen het zonnestelsel
 Excentrische Jupiter, een planeet met een massa vergelijkbaar met of zwaarder dan Jupiter in een excentrische baan
 Hete Jupiter, een planeet met een massa vergelijkbaar met of zwaarder dan Jupiter met een omlooptijd van enkele dagen
 Jupiter-C, Amerikaanse raket voor onderzoek
 PGM-19 Jupiter, een Amerikaanse middellangeafstandsraket, ook Jupiter MRBM genoemd

Muziek 
 Jupitersymfonie, de 41e symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart
 Roland Jupiter-8, een model synthesizer van Roland Corporation
 Jupiter (band), een band van ex-Motionszanger Rudy Bennett en zangeres Jody Pijper
 Jupiter, een deel uit de Planets van Gustav Holst

Astrologie 
 Jupiter (astrologie), een planeet in de astrologie

Aardrijkskunde 
 Jupiter (Florida), Florida, Verenigde Staten
 Jupiter Island, Florida, Verenigde Staten
 Jupiter (Roemenië), een badplaats in Roemenië

Anders 
 Jupiterfontein, een fontein in de Tsjechische stad Olomouc